Hieronder een lijst van de stations van de metro van Charkov met lijnkleur, openingsdatum en overstapmogelijkheden. Het metronet van de Oekraïense stad Charkov telt 28 stations, alle ondergronds. De drie overstappunten tussen de verschillende lijnen hebben elk twee namen, aangezien de stationsnaam per lijn verschilt; dit systeem is gebruikelijk in de gehele voormalige Sovjet-Unie.

Deze lijst vermeldt de officiële, Oekraïenstalige namen. Charkov is echter een overwegend Russischtalige stad, waardoor de Russische namen in de praktijk meer gebruikt worden en ook in veel stations (nog) Russischtalige aanduidingen te vinden zijn.

 
Charkov